Roberto de Borbón-Parma (1909 - 1974) fue jefe de la rama de Parma de la Casa de Borbón y duque titular de Parma y Plasencia entre 1959 y 1974. Para los realistas legitimistas fue Roberto II de Parma.

Biografía 
Roberto II nació como el segundogénito varón de sus padres, pero tras la muerte de su hermano mayor Carlos, Roberto pasó a ser heredero del legado familiar. Sus padres eran Elías I de Parma, Duque titular de Parma, y la archiduquesa María Ana de Austria (1882-1940). Roberto sucedió a su padre Elías como duque de Parma cuando éste murió, en 1950 bajo el nombre de Roberto II, duque de Parma, hasta su propia muerte en 1974. Murió soltero, y por ese motivo fue sucedido por su medio-tío Javier de Borbón-Parma como duque de Parma.

Entre sus numerosos primos carnales se pueden contar al zar Boris III de Bulgaria (1894-1943), al príncipe Carlos Hugo de Borbón-Parma (1930-2010), al archiduque Otón de Habsburgo-Lorena (1912-2011) y al Gran Duque Juan de Luxemburgo (1921-2019).

Distinciones honoríficas 
  Soberano Gran Maestre de la Orden al Mérito de San Luis ().
  Caballero gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge ().
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro ( Reino de España, 1964).

Ancestros

Referencias

Véase también 
 Ducado de Parma
 Anexo:Duques de Parma

Casa de Borbón-Parma
Duques de Parma
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Fallecidos en Viena